Роберто Ф. Гарсија има више значења:

 Роберто Ф. Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Роберто Ф. Гарсија, Гвадалупе Ринкон (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику